Zwart-wit (media), een term uit de fotografie, film en andere media
 Zwartwit-drop
 BNMHC Zwart-Wit, een Nederlandse hockeyclub
 Zwart-witdenken
 Zwart wit, een hit van de Frank Boeijen Groep
 Zwart/Wit, programma van Jurgen Verstrepen
 Zwart-Wit Schinnen, een Nederlandse handbalvereniging
 Zwart-Wit Oirsbeek, een Nederlandse voormalige handbalvereniging